Стенли има више значења:
 Стенли
 Округ Стенли (Јужна Дакота)
 Стенли (Ајова)
 Стенли (Вирџинија)
 Стенли (Ајдахо)
 Стенли (Висконсин)
 Стенли (Луизијана)
 Стенли (Северна Дакота)
 Стенли (Северна Каролина)
 Стенли (Фолкландска острва)